Pavol Demitra (Máriatölgyes, 1974. november 29. – Jaroszlavl, Oroszország, 2011. szeptember 7.) szlovák profi jégkorongozó, a Lokomotyiv Jaroszlavl (KHL) egykori csatára.  

Demitra a szlovák válogatottal 2003-ban világbajnoki bronzérmes, részt vett a 2002-es, 2006-os és 2010-es téli olimpiai játékokon.

36 évesen, 2011. szeptember 7-én a 2011-es jaroszlavli légi katasztrófában veszítette életét. A többi csapattársával együtt zuhant le repülőjük, mikor éppen egy mérkőzésre készültek. Demitra a szlovák jégkorong egyik meghatározó egyénisége volt.

Statisztikák

Források
Életrajz
Statisztika
Statisztika
Statisztika
Statisztika
Statisztika
Statisztika
Statisztika
A halálhír

Máriatölgyesiek
1974-ben született személyek
2011-ben elhunyt személyek
Szlovák jégkorongozók
A Lokomotyiv Jaroszlavl játékosai
Az Ottawa Senators játékosai
A St. Louis Blues játékosai
A Los Angeles Kings játékosai
A Minnesota Wild játékosai
A Vancouver Canucks játékosai
Lady Byng-emlékkupa győztesek
Szlovák olimpikonok
Légi balesetben elhunyt személyek